Cynthia (cantora)
 Cynthia (telenovela)

Desambiguações de antropônimos